David López peut désigner :
 David López (?-), acteur américain ;
 David López (1975-), dessinateur de bandes dessinées espagnol ;
 David Lopez (1985-), écrivain français ;
 David López García (1981-), cycliste espagnol ;
 David López Moreno (1982-), footballeur espagnol ;
 David López Silva (1989-), footballeur espagnol ;
 David López-Zubero (1959-), nageur espagnol.